Иййанна (இய்யன்னா), другие названия Йахарамей (யகர மெய்), Йахара отры (யகர ஒற்று) — 24-я буква тамильского алфавита, обозначает палатальный аппроксимант.

Уйирмэййелутты: ய, யா, யி, யீ, யு, யூ, யெ, யே, யை, யொ, யோ, யௌ.

Литература 
 Грамматика тамильского языка. М. С. Андронов. М.1960

Тамильский алфавит